Mill Creek kan syfta på följande:

Australien 

 Mill Creek (vattendrag i Australien, New South Wales, lat -33,98, long 151,02), 
 Mill Creek (vattendrag i Australien, New South Wales, lat -33,40, long 151,03), 
 Mill Creek (vattendrag i Australien, New South Wales, lat -32,45, long 152,03),

Kanada 

 Mill Creek, Alberta, vattendrag, 
 Mill Creek, Cape Breton, ort i Cape Breton Regionalkommun, 
 Mill Creek, Cumberland County, ort i Cumberland County,

USA 

 Mill Creek, Illinois, ort i Union County, 
 Mill Creek, Oklahoma, ort i Johnston County, 
 Mill Creek, Pennsylvania , ort i Huntingdon County, 
 Mill Creek, Washington, ort i Snohomish County, 
 Mill Creek, West Virginia ort i Randolph County, 

Robotskapade USAförgreningar